Johann Dauphin ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Dauphin (1682–1730), deutscher Orgelbauer
 Johann Eberhard Dauphin (~1670–1731), deutscher Orgelbauer